Kaiserliederbuch bezeichnet das

 Volksliederbuch für Männerchor
 Volksliederbuch für gemischten Chor
 Volksliederbuch für die Jugend (gehört in den Kontext, ist aber - 1930 entstanden - nicht mehr des "Kaisers Liederbuch" im unmittelbaren Sinne zuzurechnen.)